

Persone 
 Justen Glad – calciatore statunitense
 Márcio Glad (Marcinho Guerreiro) – calciatore brasiliano

Altro 
 Glad – canzone dei Traffic
 Glad – nobile della regione del Banato al tempo della conquista ungherese nel X secolo, secondo le Gesta Hungarorum